Nakladal oder Nakládal ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Nakladal (* 1961), deutscher Leichtathlet
 Jakub Nakládal (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler